Степан Степанович Зиновьев:
 Зиновьев, Степан Степанович (1691—1764) — генерал-майор, обер-президент Главного магистрата.
 Зиновьев, Степан Степанович (1740—1794) — сын предыдущего, тайный советник, посланник в Испании.